Als Falscher Waldmeister werden folgende Pflanzenarten bezeichnet:
Alliaria petiolata, siehe Knoblauchsrauke.
Asperula cynanchica, siehe Hügel-Meier.
Galium cruciata.